Nassarawa steht für:

 einen Bundesstaat in Nigeria, siehe Nassarawa
 ein Dorf in der Gemeinde Adjékoria in Niger, siehe Nassarawa (Adjékoria)
 ein Stadtviertel von Agadez in Niger, siehe Nassarawa (Agadez)
 einen Weiler in der Gemeinde Birni N’Gaouré in Niger, siehe Nassarawa (Birni N’Gaouré)
 ein Dorf in der Gemeinde Farey in Niger, siehe Nassarawa (Farey)
 ein Dorf in der Gemeinde Galma Koudawatché in Niger, siehe Nassaraoua Takoulé
 ein Dorf in der Gemeinde Hamdara in Niger, siehe Nassarawa (Hamdara)
 ein Dorf in der Gemeinde Karakara in Niger, siehe Nassaraoua (Karakara)
 ein Dorf in der Gemeinde Karofane in Niger, siehe Nassarawa (Karofane)
 ein Stadtviertel von Magaria in Niger, siehe Nassarawa (Magaria)
 einen Weiler in der Gemeinde Sassoumbroum in Niger, siehe Nassarawa (Sassoumbroum)
 ein Dorf in der Gemeinde Say in Niger, siehe Nassarawa (Say)
 ein Dorf in der Gemeinde Soucoucoutane in Niger, siehe Nassarawa (Soucoucoutane)
 ein Stadtviertel von Tahoua in Niger, siehe Nassarawa (Tahoua)
 ein Dorf in der Gemeinde Tessa in Niger, siehe Nassarawa (Tessa)
 ein Dorf in der Gemeinde Tibiri (Dosso) in Niger, siehe Nassarawa (Tibiri)

Siehe auch:
 Nasarawa
 Nassaraoua